Истра́тов — русская фамилия.

Известные носители 
 Истратов, Андрей Валерьевич (род. 1965) — российский сценарист и режиссёр документального кино, продюсер.
 Истратов, Валерий Григорьевич — советский и российский учёный в области медицинской лабораторной диагностики. Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института хирургии имени А. В. Вишневского.
 Истратов, Василий Николаевич (род. 1954) — российский государственный деятель. Посол России в Азербайджане (2006—2009).
 Истратов, Пётр Захарович (1907—1976) — Герой Советского Союза.
 Истратов, Юрий Иванович (1928—2007) — советский и российский художник кино, живописец, график.

См. также 
 Калистратов
 Каллистратов